TVR Tuscan ist der Name verschiedener Sportwagenmodelle des britischen Automobilherstellers TVR in Blackpool. Sie wurden gebaut als
 Tuscan Se/V8 mit V8-Motor von Ford (USA) in den Jahren 1969–1970
 Tuscan V6 mit V6-„Essex“-Motor von Ford (GB) in den Jahren 1969–1971
 Tuscan 3.6 L/Red Rose/S/Speed 6 mit R6-„Speed 6“-Motor von TVR seit 1999
 Tuscan Challenge mit V8-Motor von Rover oder V8-„Speed 8“-Motor von TVR und
 Tuscan Speed 12 mit V12-„Speed 12“-Motor von TVR

Weblinks 

Tuscan
Sportwagen
Pkw-Modell
Coupé
Cabriolet